Wertheimstein ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Ritter von Wertheimstein (1801–1883), österreichischer Bankier, Finanzrat, Konsul, Mäzen  
 Josephine von Wertheimstein (1820–1894), Salonnière der Wiener Ringstraßenepoche, Frau des Leopold
 Franziska von Wertheimstein (1844–1907), Wiener Mäzenin der ausgehenden Donaumonarchie, Tochter des Leopold und der Josephine
 Rózsika Rothschild, geb. Edle von Wertheimstein (1870–1940)

sowie
 Villa Wertheimstein, Bezirksmuseum in Wien-Döbling
 Wertheimsteinpark, Park in Wien-Döbling